Martti Nõmme (ur. 7 sierpnia 1993 w Võru) – estoński skoczek narciarski, reprezentant klubu Võru SpK, medalista mistrzostw kraju, olimpijczyk (2018), czterokrotny uczestnik mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym (2013, 2015, 2017 i 2019).

Przebieg kariery 
W zawodach międzynarodowych zadebiutował w 2010. W styczniu tego roku zajął ostatnie, 59. miejsce w konkursie Pucharu Kontynentalnego w kombinacji norweskiej. Był to jedyny w karierze Nõmme występ w międzynarodowych zawodach w tej dyscyplinie. W swoim pierwszym starcie w FIS Cup w skokach narciarskich, w sierpniu 2010 w Örnsköldsvik, zajął z kolei 22. i 9. miejsce. W sezonie 2010/2011 startował też w Pucharze Kontynentalnym, ale nie udało mu się zdobyć punktów. 3 marca 2012 wystąpił w reprezentacji Estonii w konkursie drużynowym Pucharu Świata w Lahti. Zajęła ona ostatnie, 10. miejsce.

Trzykrotnie – w latach 2011, 2012 i 2013 – wystąpił na mistrzostwach świata juniorów. Najlepsze miejsce w zawodach indywidualnych (29.) zajął w 2013 w Libercu. Wziął udział w Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2013. W zawodach indywidualnych na skoczni normalnej był 47., a na skoczni dużej zajął 49. miejsce.

W lutym 2014 w Iron Mountain zdobył pierwsze punkty w Pucharze Kontynentalnym. W końcowej części sezonu 2013/2014 startował bez powodzenia w kwalifikacjach do zawodów Pucharu Świata. W sierpniu 2014 dwukrotnie zajął 14. miejsce w konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego w Kuopio. 7 grudnia 2014 w Lillehammer zadebiutował w konkursie indywidualnym Pucharu Świata, zajmując 49. miejsce. Wystąpił w zawodach skoków narciarskich na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2015. Na skoczni normalnej odpadł w kwalifikacjach, zaś na skoczni dużej zajął 48. miejsce.

Zajął 10. miejsce w konkursie Letniego Pucharu Kontynentalnego 2015 w Kuopio oraz 30. miejsce w zawodach Letniego Grand Prix 2015 w Czajkowskim. W zimowej części sezonu 2015/2016 startował w Pucharze Świata, z reguły odpadając w kwalifikacjach. Najwyższą w sezonie pozycją Nõmme w zawodach tego cyklu była 45. z 21 lutego 2016 z Lahti.

W sezonie 2016/2017 w żadnych zawodach międzynarodowych nie zajął punktowanej pozycji. Wystąpił na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2017, na skoczni dużej zajmując 44. miejsce, a na normalnej odpadając w kwalifikacjach.

Zdobywał punkty Letniego Pucharu Kontynentalnego 2017, najwyżej klasyfikowanym będąc na 10. miejscu w Szczyrku 18 sierpnia 2017. W sezonie 2017/2018 trzykrotnie awansował do konkursu głównego w ramach zawodów Pucharu Świata, w swoim najlepszym występie zajmując 26 listopada w Ruce 39. miejsce. Wziął udział w konkursach skoków narciarskich na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018 w Pjongczangu. W konkursie na normalnej skoczni zajął 47. miejsce, a na obiekcie dużym uplasował się na 43. pozycji.

W ramach Letniego Pucharu Kontynentalnego 2018 najwyżej klasyfikowany był ponownie w Szczyrku, gdzie 17 sierpnia 2018 zajął 5. pozycję. W zimowej części sezonu 2018/2019 dwukrotnie wystąpił w konkursie głównym Pucharu Świata. Na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2019 zajął 46. miejsce na skoczni normalnej, a na dużej odpadł w kwalifikacjach. W sezonie 2019/2020 punkty zdobywał jedynie w FIS Cupie, a w Pucharze Świata ani razu nie awansował do konkursu głównego. W kwietniu 2020 roku poinformował o zakończeniu kariery sportowej.

Mimo przerwania regularnych treningów  w lipcu 2021 wystąpił w konkursach FIS Cupu w Otepää, plasując się dwukrotnie w czołowej dziesiątce (6. i 10. lokata).

Jest wielokrotnym medalistą mistrzostw Estonii, w tym trzykrotnie złotym, czterokrotnie srebrnym i dziewięciokrotnie brązowym w zawodach indywidualnych w kategorii seniorów.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Starty M. Nõmme na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Starty M. Nõmme na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Indywidualnie

Starty M. Nõmme na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Nõmme na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Nõmme na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Planica 7

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Puchar Beskidów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Kombinacja norweska

Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Estońscy olimpijczycy
Estońscy skoczkowie narciarscy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Urodzeni w 1993
Ludzie urodzeni w Võru